Meusebach bezeichnet:

 eine Gemeinde in Thüringen, siehe Meusebach
 ein Adelsgeschlecht, siehe Meusebach (Adelsgeschlecht)

Meusebach ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Carl von Meusebach (1734–1802), deutscher Jurist und anhalt-zerbstischer Kammerrat sowie Schlossbesitzer
 Karl Hartwig Gregor von Meusebach (1781–1847), deutscher Jurist, Literaturwissenschaftler und Sammler
 Otfried Hans von Meusebach (1812–1897), deutscher Regierungsbeamter